Амбелау ()
 Амбелау — острів у Малайському архіпелазі, у групі Молуккських островів, у складі Індонезії.
 Амбелау — австронезійська мова, якою розмовляє однойменна народність.
 Амбелау, також амбелауанці — народність, яка становить основне населення острова Амбелау, а також частково проживає в південно-східній частині острова Буру.